Die 1. Damen-Basketball-Bundesliga 2017/18 war die 47. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Frauen. Die Hauptrunde startete am 24. September 2017 und endete am 17. März 2018 mit dem 22. und letzten Spieltag. Daran schloss sich die Finalrunde der besten acht Mannschaften um die deutsche Meisterschaft an, die als Play-off-Serie ausgespielt wurde und bis zum 1. Mai 2018 dauerte.

Deutscher Meister wurden zum ersten Mal die Rutronik Stars Keltern, die sich in der Finalserie mit 3:0 (77:64, 68:67, 64:56) gegen den Titelverteidiger TSV 1880 Wasserburg durchsetzen konnten. Die Rutronik Stars Keltern qualifizierten sich für den Eurocup Women 2018/19.

Statistiken

Mannschaften 
Am Ende der Vorsaison mussten die Eisvögel USC Freiburg und der BG 89 AVIDES Hurricanes aus Rotenburg (Wümme) in die 2. Bundesliga absteigen. Neuaufsteiger waren die BG 74 Veilchen Ladies als Meister der Nordstaffel und die AXSE BasCats USC Heidelberg als Meister der Südstaffel der 2. DBBL.

Hauptrunde 

Die Hauptrunde der Saison 2017/18 wurde zwischen September 2017 und März 2018 ausgetragen. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich für die anschließend stattfindenden Play-offs, die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf mussten direkt in die 2. Bundesliga absteigen. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich über die Platzierungen.

Play-offs 
In der Finalserie besiegten die Rutronik Stars Keltern den Serienmeister und Vorjahressieger TSV 1880 Wasserburg im Best-of-Five-Modus mit 3:0 (77:64, 68:67, 64:56). Meisterschaftsdritter wurde der Herner TC, der sich im Best-of-Three-Modus gegen den BC Pharmaserv Marburg durchsetzte (77:77, 78:60).

Saisonbestmarken 

 Erfolgreichste Korbjägerinnen

Weblinks 
 Damen Basketball Bundesliga: 1. Bundesliga 2017/18. In: dbbl.de, abgerufen am 1. September 2018.
 Marcus Richter: Marburg in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga: 2017/18. In: richter-marcus.de, abgerufen am 1. September 2018.

Einzelnachweise 

2018
Basketballsaison 2017/18